Penna bezeichnet 

 Monte Penna, Berg im ligurischen Apennin
 Penna in Teverina, Gemeinde in der italienischen Provinz Terni
 Penna San Giovanni, Gemeinde in der italienischen Provinz Macerata
 Penna Sant’Andrea, Gemeinde in der italienischen  Provinz Teramo
 Penna (Rochlitz), Ortsteil der Stadt Rochlitz

Penna ist der Familienname folgender Personen: 
 Agostino Penna (1728–1800), italienischer Bildhauer
 Aloysio José Leal Penna (1933–2012), katholischer Bischof
 Francesco Penna (18651927), italienischer Bildhauer
 Joe Penna (* 1987), brasilianisch-US-amerikanischer Gitarrist, Animationskünstler, Filmschaffender
 José Osvaldo de Meira Penna (1917–2017), brasilianischer Diplomat

 Ottavia Penna Buscemi (1907–1986), italienische Politikerin, Mitglied der Assemblea Costituente
 Sandro Penna (1906–1977), italienischer Dichter und Erzähler

Siehe auch:

 Pena